Araway Qhata (del Quechua, araway colgar, colgarse a sí mismo, matar algien colgandolo, qhata declive, ladera de colina) el cual más al sur se llama Kunturuma (del Quechua kuntur cóndor, uma cabeza, o cabeza de cóndor, Hispanizado como Condoroma) es una montaña al sur de la ciudad de Cuzco en Perú. Esta localizada en la región de Cuzco, Provincia del Cuzco, Distrito de Santiago. Las palabras Viva el Perú Glorioso han sido grabadas en la ladera de la montaña en letras grandes para que se puedan ver desde la ciudad.

Véase también 
 Anawarkhi
 Muyu Urqu
 Pachatusan
 Pikchu
 Pillku Urqu
 Sinqa
 Wanakawri

Referencias 

Montañas del departamento de Cuzco